L'Open de Malaisie masculin 2008 (ou Malaysian Open 2008) est l'édition masculine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi du PSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 21 au . 

Dans une finale purement malaisienne, Ong Beng Hee l'emporte sur le champion d'Asie Mohd Azlan Iskandar.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Open de Malaisie féminin de squash 2008

Masculin 2008
Squash en 2008
Sport en Malaisie en 2008
Sport en juillet 2008